Campoalegrensi – abitanti di Campo Alegre (Alagoas)
Campoalegrensi – abitanti di Campo Alegre (Santa Catarina)
Campoalegrensi – abitanti di Campo Alegre de Goiás
Campoalegrensi – abitanti di Campo Alegre de Lourdes